Neutzsky har flere betydninger:

 Aage Neutzsky-Wulff
 Erwin Christian Neutzsky-Wulff
 Adam Neutzsky-Wulff